Alaksandr Krynicki (1894-1937) – radziecki polityk
 Bogdan Krynicki (ur. 1948) – polski samorządowiec
 Michał Krynicki (1950-2011) – polski matematyk i sędzia lekkoatletyczny
 Nikifor Krynicki (1895-1968) – polski malarz
 Ryszard Krynicki (ur. 1943) – polski poeta
 Stanisław Krynicki – ujednoznacznienie
 Władysław Krynicki (1861-1928) – biskup